Le jeu du foulard peut désigner :
 le jeu du foulard, pratique cherchant à provoquer une asphyxie par strangulation ;
 le rugby foulard, variante du rugby à XV ou à XIII.